Risanamento di Firenze
Risanamento di Napoli
Risanamento S.p.A.
Risanamento conservativo